Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин 1971 года прошёл с 5 по 17 сентября в Сухуми (СССР) по круговой системе. В нём приняли участие 11 спортсменов из 6 стран.

Победил представитель Нидерландов Тон Сейбрандс, серебро у представителя СССР Андриса Андрейко, третье место у представителя СССР Анатолия Гантварга.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте Федерации шашек Нидерландов

Спорт в Грузии в 1971 году
1971 год в шашках
Спортивные соревнования в Сухуме
Чемпионаты Европы в 1971 году
Шашки в СССР
Чемпионаты Европы в СССР
Сентябрь 1971 года